Оувенсвил има више значења:
 Оувенсвил (Индијана)
 Оувенсвил (Мисури)
 Оувенсвил (Охајо)